Formosa Futebol Clube foi uma agremiação esportiva brasileira, sediada em Formosa, em Goiás.

História 
O clube disputou duas vezes o Campeonato Brasiliense da Segunda Divisão e outras duas vezes o Campeonato Goiano da Segunda Divisão.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol fundados em 1997
Clubes de futebol extintos em 2008
Clubes de futebol extintos de Goiás
Fundações em Goiás em 1997
Clubes de futebol de Formosa (Goiás)